Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Hrvatskoj.

Povijest
Hrvatska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori